Саньково — название населённых пунктов в России:

 Саньково — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Саньково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Саньково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Саньково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также 
 Медвежье-Саньково
 Саньков